Hieronder volgt een lijst van ridders in de Orde van de Kousenband, een van de oudste Europese ridderorden, ingevoerd in 1348 door koning Eduard III van Engeland. In de kolom Jaar staat het jaar wanneer een ridder werd verkozen tot of geïnstalleerd als lid van de orde.

Stichters

14e eeuw

15e eeuw

16e eeuw

17e eeuw

18e eeuw

19e eeuw

20e eeuw

21e eeuw

Ridderorde in het Verenigd Koninkrijk